Johann Holekamp ist der Name von